Die Saison 2001/02 der Oberliga Hessen war die 24. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die achte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Eintracht Frankfurt mit einem Punkt Vorsprung auf den FSV Frankfurt.

Die sportlichen Absteiger waren die SG Walluf, der SV Jügesheim und der VfR Bürstadt. Der SV Buchonia Flieden sicherte sich in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen den Klassenerhalt. Der vierte Absteiger war der Tabellendritte SG 01 Hoechst, der für die folgende Spielzeit aus finanziellen Gründen keine Lizenz beantragte und sich am Saisonende freiwillig aus der Oberliga zurückzog.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der KSV Hessen Kassel, SC Waldgirmes und Eintracht Wald-Michelbach als jeweilige Staffelsieger sowie der FSC Lohfelden über die Relegationsrunde auf. Aus der Regionalliga Süd stieg Borussia Fulda in die Oberliga Hessen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für die beiden verbleibenden freien Plätze in der Oberliga spielten der Tabellen-15. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger SV Buchonia Flieden schaffte den Klassenerhalt in der Oberliga, während der FSC Lohfelden als Tabellenzweiter der vierte Aufsteiger wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2001/02 bei kicker.de

2001
Fußballsaison 2001/02